Даніеле Лупо (, 6 травня 1991, Рим, Італія) — італійський пляжний волейболіст, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
 

Італійські волейболісти
Італійські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2016
Уродженці Рима
Пляжні волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Пляжні волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2016
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2020